Le nom de Godman est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Frederick DuCane Godman (1834-1919), ornithologue et entomologiste britannique ;
 John Davidson Godman (1794-1830), naturaliste américain ;
 Phil Godman (1982-), un joueur écossais de rugby à XV.